Михалис Антонис Брамос (; родился 27 мая 1987 года в Харпер Вудсе, штат Мичиган, США) — греческий профессиональный баскетболист, свингмэн баскетбольного клуба «Рейер Венеция» и национальной сборной Греции. Размах рук — 213 см.

Карьера в колледже 
После выступлений на уровне школ за Гросс-Пойнт-Норт, Брамос выступал за команду «Майами Редхокс», представляющую Университет Майами в Огайо.

Профессиональная карьера 
В 2009 году выступал в Летней лиге НБА за команду «Детройт Пистонс». В августе 2009 года перешёл в Чемпионат Греции, где играл за команду «Перистери». В 2010 году выступал в испанском чемпионате, за клуб «Гран-Канария».

В 2012 году подписал двухлетний контракт с греческим «Панатинаикосом», с которым за 2 сезона выиграл 2 чемпионата и 2 кубка Греции. С 2015 года играет за итальянский клуб «Венеция», в котором стал чемпионом Италии в 2017 году.

Национальная сборная 
В 2011 году дебютировал в составе национальной сборной Греции. Выступал на чемпионате Европы 2011 года в Литве и чемпионате Европы 2013 года в Словении. Также выступал на квалификационном турнире к Олимпиаде 2012 года в Лондоне, однако команда не смогла выйти в финальную часть.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИБА Европа
 Профиль на сайте ФИБА Евробаскет
 Профиль игрока на сайте Draftexpress.com
 Профиль в Чемпионате Греции
 Профиль на уровне колледжей 

Баскетболисты Греции
Баскетболисты США
Выпускники Университета Майами (Огайо)
Игроки БК «Перистери»
Игроки БК «Гран-Канария»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Рейер Венеция»